Lonely Planet:

 Lonely Planet — издательство.
 Lonely Planet — песня в исполнении армянской группы «Дорианс».